Javier Fernández Abruñedo, Spaans voetballer
 Javier Fernández López, Spaans kunstschaatser